Die Abkürzung TYS steht für:
 den IATA-Code des McGhee Tyson Airport in Knoxville (Tennessee)
 die türkische Schriftstellergewerkschaft TYS

TYS